Södra Abborrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Södra Abborrtjärn (Järnskogs socken, Värmland), sjö i Eda kommun, 
Södra Abborrtjärnen (Silleruds socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (3,3 ha)
Södra Abborrtjärn (Västra Fågelviks socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Södra Abborrtjärnen (Dalby socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (8,39 ha)
Södra Abborrtjärnen (Dalby socken, Värmland, vid Persby-Gillersberget), sjö i Torsby kommun,  (3 ha)
Södra Abborrtjärnen (Ekshärads socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun, 
Södra Abborrtjärnen (Fryksände socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Södra Abborrtjärnen (Glava socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Södra Abborrtjärnen (Norra Ny socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Södra Abborrtjärnen, Dalarna, sjö i Rättviks kommun, 
Södra Abborrtjärnen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (9,89 ha)

Se även
Abborrtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn